Sahún kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Sahún (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Sahún (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar